Henry Northcote peut faire référence à:

  (1655–1730), médecin anglais
  (1710-1743), Membre du Parlement pour Exeter 1730-1743
 Henry Northcote, 1er baron Northcote (1846-1911), gouverneur général d'Australie et gouverneur de Bombay
  (1901–1970), voir